

Transports
 Ansaldo A.1 Balilla, un avion ;
 Fiat 508 Balilla, une automobile ;
 Balilla - sous-marin italien, unique exemplaire, lancé en 1915 et utilisé par la Regia Marina.
 Classe Balilla, une classe de sous-marins de la Regia Marina, construits en 4 exemplaires, entrés en service à partir de 1928 :
 Balilla - sous-marin italien, navire de tête de la classe, lancé en 1927 et utilisé par la Regia Marina.

Personnes
 Francesco Balilla Pratella (1880-1955), compositeur italien ;
 Balilla surnom du jeune garçon de 17 ans qui commença la révolte des Génois contre les occupants austro-sardes le  ;

Société
 Opera Nazionale Balilla, une organisation de jeunesse fasciste, fondée en 1926.